Aquarium kan syfta på:

Aquarium (musikalbum, Brazz Brothers) – ett musikalbum av brazzgruppen Brazz Brothers.
Aquarium (musikalbum, Aqua) – ett musikalbum utgivet av den danska popgruppen Aqua
Aquarium (musikgrupp) – ett ryskt rockband som bildades i Leningrad 1972

Se även
 Akvarium

cs:Aquaria